«Нет времени для любви» — седьмой студийный альбом в дискографии уфимской группы Lumen. Записан в Уфе в 2013 году и сведён за пределами России продюсером Робом Хиллом. Музыкальный критик Всеволод Баронин называет альбом показательными в стилистике русского рока. Рецензент сайта «Наш неформат» Олег Гальченко выделил в альбоме идущую первой песню «Прости» как самую характерную для группы и эмоциональную, а всё остальное описал как «почти целый час мягкой, одинаковой, гладкой полуакустической лирики, хорошо записанной, но напрочь лишенной драйва — вот и всё, что мы можем услышать дальше». Музыкальный критик Алексей Мажаев назвал альбом «спокойной философской пластинкой», также отметив, что большая часть песен однообразные и незапоминающиеся.

Список композиций

Примечания

Ссылки 
 «Нет времени для любви»  на сайте Яндекс.Музыка
 «Нет времени для любви»  на официальном сайте группы

Альбомы Lumen